Resnier est un patronyme porté notamment par :

 André de Resnier (1734-1794), général de brigade français ;
 André Guillaume Resnier de Goué (1729-1811), général de brigade français ;
 François Resnier (1793-?), homme politique français ;
 Louis-Pierre-Pantaléon Resnier (1759-1807), auteur dramatique, critique littéraire et homme politique français.